Gillespie kan syfta på:

 Dizzy Gillespie
 Thomas Gillespie
 Gillespie, Illinois

Se även 
 Gillespie County